Itambacuri kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itambacuri (ort), Minas Gerais, 
 Itambacuri (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar